Кубок африканських націй 2002 року — 23-тя континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 19 січня по 13 лютого 2002 року в Малі.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф 
{| width="100%"
|- align="left"
|

Бомбардири 

2002
2002 у футболі
Футбол у Малі
Січень 2002
Лютий 2002
2002 в Африці